La Coppa del Generalissimo 1966 è stata la 30ª Coppa del Generalissimo di pallacanestro maschile.

Tabellone

Finale

Voci correlate 
 Liga Española de Baloncesto 1965-1966

Collegamenti esterni 
 

Pallacanestro nel 1966
Coppa del Re di pallacanestro maschile
Sport a Terrassa